Pollen Ndlanya (Daveyton, Gauteng, 22 de maio de 1970) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como atacante.

Carreira 
Pollen Ndlanya se profissionalizou no Kaizer Chiefs.

Seleção 
Pollen Ndlanya integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Confederações de 1997, na Arábia Sayduta.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1998 - Vice

Naturais de Gauteng
Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do Kaizer Chiefs Football Club
Futebolistas do Göztepe Spor Kulübü
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000